Чемпіонат Кіпру з футболу 2010—2011 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 21-й раз став АПОЕЛ.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Омонія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Кіпру 2010—2011.

Позначення:

Результати

Раунд за 5-8 місця

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2010—2011
Кіпр
Кіпр